Le nom Lasse peut désigner deux communes françaises :
 Lasse, ancienne commune française de Maine-et-Loire ;
 Lasse, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Lasse est également un prénom nordique. Il est notamment porté par :
Lasse Gjertsen
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France